La Bundesautobahn 6 (o A 6) è un'autostrada tedesca. Parte dal confine francese, vicino a Saarbrücken, e termina vicino a Waidhaus, al confine con la Repubblica Ceca. Fa parte del percorso della Strada europea E50.

Attraversa tutta la Germania da ovest ad est, intersecando alcuni importanti centri come Mannheim e Norimberga.
 l'autostrada terminava ad Amberg, circa 40 km ad est di Norimberga, ma ora, terminati i lavori, l'autostrada prosegue fino al confine con la Repubblica Ceca, dove senza soluzione di continuità diventa la autostrada A5 in territorio Ceco.

Non vi sono particolari lavori in corso o progetti di ampliamento previsti su questa autostrada, salvo i lavori per la realizzazione della terza corsia, tra Roth e Norimberga.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
 006